24/7 puede referirse a:
24 de julio escrito en el formato de fechas dd/m;
24/7, un negocio o servicio que está disponible las 24 horas;
24/7, un tipo de relación Amo/esclavo en la cultura BDSM.
24/7, álbum de GusGus.
24/7, álbum de Gusi.
24/7 - The Passion of Life, película alemana de 2005.
24/7 (serie de televisión)